Марр Микола Якович (груз. ნიკოლოზ მარი; рос. Марр Николай Яковлевич; 25 грудня 1864, Кутаїсі, Грузія — 20 грудня 1934, Ленінград, СРСР) — радянський лінгвіст-сходознавець, історик, етнограф, археолог, академік Петербурзької академії наук, віце-президент АН СРСР.
 Ла-Марр (фр. La Marre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура.
 Марр (фр. Marre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез.
 Джонні Марр (англ. John Martin Maher);нар. 31 жовтня 1963) — музикант, відомий насамперед як гітарист гурту The Smiths.
 Вільгельм Марр, Адольф Фрідріх Вільгельм Марр (нім. Wilhelm Marr; 16 листопада 1819, Магдебург — 17 липня 1904, Гамбург) — німецький журналіст.

Див. також 
 Алгоритм Марра — Гілдрет
 Маррі